Санта-Крус-дель-Комерсио () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альхама. Занимает площадь 17 км². Население — 597 человек (на 2010 год). Расстояние — 48 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Santa Cruz del Comercio realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Datos socioeconómicos de Santa Cruz del Comercio en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Situación de Santa Cruz del Comercio en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía

Муниципалитеты Гранады